Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 1979 года проведён в мае в округе Лент города Неймеген. 

Система проведения — круговая. 12 участниц, самая опытная — Барбара Грас — у неё это седьмой турнир.

Впервые чемпионкой стала Лени Тонен. 16-летняя Петра Полман сохранила титул вице-чемпионки Нидерландов. Многократная чемпионка страны Барбара Грас — третья.

Результаты 
В случае равенства очков второй критерий — число побед, третий — Коэффициент Соннеборна — Бергера.

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов

май 1979 года
1979 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1979 году
женщины
Спортивные соревнования в Неймегене